Csehország
Staré Město, Prága Óvárosa
Staré Město, város az Uherské Hradiště-i járásban
Staré Město, község a Bruntáli járásban
Staré Město, község a Frýdek-místeki járásban
Staré Město, település a Svitavyi járásban
Staré Město, Karviná városrésze
Staré Město pod Landštejnem, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Staré Město pod Sněžníkem, város a Šumperki járásban
Staré Město, Třinec városrésze